Die Bardsragujn chumb 1999 war die achte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Zehn Vereine wurden in der Saison zugelassen. Karabach Stepanakert wurde nach 15 Spielen wegen finanzieller Gründen aus der Liga ausgeschlossen und alle Ergebnisse annulliert. Die Saison begann am 7. März 1999 und endete am 8. Dezember 1999.

Nach spannendem Dreikampf sicherte sich Schirak Gjumri mit einem Punkt Vorsprung vor Ararat Jerewan den dritten Meistertitel nach 1992 und 1994. Titelverteidiger Zement Ararat wurde mit einem weiteren Punkt Rückstand Dritter.

Neben Karabach Stepakanert mussten auch Dwin Artaschat, FC Gjumri, sowie der Verlierer der Relegation, Kilikia Jerewan den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999